Reichardt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Axel Nikolajevitsch Reichardt
 Hans Reichardt